Николай Павлович Благи́н (7 октября 1899, Витебск) — советский лётчик-испытатель. Погиб при катастрофе самолёта АНТ-20 «Максим Горький».

Биография 
Родился в Витебске в семье военного топографа, впоследствии подполковника, Петра Анисимовича Благина́. 

Получил хорошее образование — реальное училище, затем кадетский корпус. С 1918 года в РККА. C 1920 года — в лётных училищах и частях.

В 1918 году вступил в РКП(б), но в 1922 году из-за дворянского происхождения не прошел партийную чистку.

С 1932 года Благин — лётчик-испытатель ЦАГИ. Испытывал АНТ-29, БИЧ-7А, И-5, АНТ-40, другие самолёты, а также системы реактивных ускорителей для ТБ-1 и И-4.

Жена — Клавдия Васильевна Благина (урожденная Ма́шина) (1904 — 1992), актриса Камерного театра,Московского областного ТЮЗа, многолетний руководитель Студии художественного слова МГУ.

Катастрофа 
18 мая 1935 года Благин на истребителе И-5 сопровождал демонстрационный и одновременно приёмо-сдаточный полёт АНТ-20. «Максим Горький» пилотировали Н. С. Журов (командир корабля, пилот КБ Туполева) и И. В. Михеев (пилот агитационной эскадрильи). Все предыдущие полёты выполнял М. М. Громов, с 30 апреля лежавший в госпитале. На борту, кроме экипажа в 11 человек, находилось 38 пассажиров, большинство — работники ЦАГИ и их дети. Второй самолёт сопровождения, Р-5, пилотируемый В. В. Рыбушкиным, нёс кинооператора, запечатлевшего полёт и катастрофу). По официальной версии (сообщение ТАСС):

Несмотря на категорическое запрещение делать какие-то ни было фигуры высшего пилотажа во время сопровождения самолёта, летчик Благин нарушил этот приказ и стал делать фигуры высшего пилотажа в непосредственной близи от самолёта «Максим Горький» на высоте 700 м. При выходе из мертвой петли летчик Благин своим самолётом ударил в крыло самолёта «Максим Горький». Самолёт «Максим Горький» вследствие полученных повреждений от удара тренировочного самолёта стал разрушаться в воздухе, перешел в пике и отдельными частями упал на землю в поселке «Сокол», в районе аэропорта. При столкновении в воздухе также погиб летчик Благин, пилотировавший тренировочный самолёт.

«Правда» от 21 мая 1935 года передала мнение Громова о Благине: «Мой ученик Благин представлял тип неорганизованного человека. Правда, он в последнее время как будто подтянулся, но вредные привычки у него все же прорывались. Я говорю об его ухарстве, безобразничаньи в воздухе». В своих послевоенных мемуарах Громов утверждал, что Благин — единственный виновник катастрофы.

Несмотря на все обвинения, Благин был похоронен на Новодевичьем кладбище вместе с погибшими на АНТ-20. 

Вскоре после катастрофы в европейских газетах было опубликовано антисоветское «предсмертное письмо» Благина: «Братья и сестры! Завтра я поведу свою крылатую машину и протараню самолёт, который носит имя негодяя Максима Горького»; по современным оценкам, эта публикация — фальшивка. В 2010 году была рассекречена докладная записка с результатами расследования, проведенного сотрудниками НКВД в 1935 году. Из неё следует, что при допросе всех причастных к организации полета выяснилось, что незадолго до взлета с летчиками встретились сотрудники кинофабрики военно-учебных фильмов, отвечавшие за съемку полёта, которые, с согласия высшего руководства Военно-воздушных сил, попросили выполнить элементы высшего пилотажа. Однако результаты этого расследования были скрыты, чтобы не компрометировать руководство ВВС страны.

См. также 
 Особая сводная агитэскадрилья им. Максима Горького

Источники

Ссылки 
 Благин Николай Павлович
 Трагедия «Максима Горького» 

Лётчики СССР
Лётчики-испытатели СССР
Погибшие в авиакатастрофах в РСФСР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Родившиеся в Витебске
Члены РСДРП